Istótxnoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Istótxnoie (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia